Ce patronyme est porté par plusieurs personnalités :

 Modere Bruneteau (1914-1982), joueur canadien de hockey sur glace
 Bernard Bruneteau (1952), historien français 
 Famille Bruneteau de Sainte-Suzanne :
 Gilles Joseph Martin Bruneteau de Sainte Suzanne (1760 † 1830), général de division en 1796, sénateur en 1804,  de Sainte-Suzanne et de l'Empire en 1808, pair de France héréditaire sous la Restauration, confirmé comte et pair héréditaire de Sainte-Suzanne sur majorat de pairie par lettres patentes de 1824
 Alexandre François Bruneteau de Sainte Suzanne (1769 - Poivres † 1853), préfet, conseiller d'État sous le Premier Empire, créé baron de l'Empire en 1812 
 Pierre-Antoine Bruneteau de Sainte Suzanne (1771), colonel, créé baron de l'Empire en 1810, mort pendant la campagne de Russie
 Jean-Chrysostôme Bruneteau de Sainte-Suzanne (1773 † 1830), général de brigade, baron de Sainte-Suzanne et de l'Empire 
 Joseph François de Bruneteau de Sainte-Suzanne (Strasbourg - château d'Écury-sur-Coole ), pair de France (donne sa démission en 1832 après l'abolition de l'hérédité de la pairie)

Notes et références